Вале́рий Бори́сов:
 Борисов, Валерий Александрович (род. 1966) — казахстанский легкоатлет.
 Борисов, Валерий Дмитриевич (род. 1957) — советский и украинский политик.
 Борисов, Валерий Викторович (род. 1960) — советский и российский футболист, российский тренер.
 Борисов, Валерий Владимирович (род. 1950) — главный хормейстер Мариинского театра (1988—2000), главный хормейстер Большого театра (с 2003).